Der Kanton Olette war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Languedoc-Roussillon. Sein Hauptort war Olette. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Jean-Louis Alvarez. 

Der Kanton war 320,19 km² groß und hatte 1647 Einwohner (Stand 1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Olette
Aufgelöst 2015